Террори́стки-сме́ртницы или «чёрные вдовы» — женщины-самоубийцы, устраивавшие  акты в России в начале XXI века.

Возраст — 17-40 лет. По данным на 2003 год, общая численность составляла около 30 человек.

Хронология терактов, совершённых террористками-смертницами

2000 год 
7 июня 2000 года — семнадцатилетняя Хава Бараева, сестра Арби Бараева, взорвала начинённый взрывчаткой грузовик рядом с российским военным объектом. Трое российских военнослужащих убиты, а ещё пятеро ранены. Её родственник Мовсар Бараев позднее командовал захватом заложников в театре на Дубровке. Известный чеченский бард Тимур Муцураев посвятил ей песню, которая называется «Наши сёстры».

2001 год 
29 ноября 2001 года. Газуева, Айза Вахиевна, спрятав гранату под одеждой, взрывает себя рядом с военным комендантом Урус-Мартана. Один комендант погиб, а трое других полицейских ранены, из гражданских никто не пострадал.

2002 год 
23-26 октября 2002 года. Захват 41 чеченским боевиком московского театра на Дубровке. Среди террористов были женщины с «поясами шахидов». В заложниках оказались 916 человек. Все террористы уничтожены в ходе спецоперации, также погибла часть заложников.

2003 год 
12 мая 2003 года. Две женщины-террористки таранили начинённым взрывчаткой грузовиком правительственный комплекс в селении Знаменское. При взрыве погибли 59 человек, а десятки других получили ранения.

14 мая 2003 года. В селении Иласхан-Юрт, неподалёку от Грозного во время религиозного фестиваля была взорвана бомба. Убиты, по меньшей мере, 16 человек, в том числе две террористки; ранены 145 человек. Чеченский прокурор установил, что теракт совершили Шахидат Шахбулатова и Зулая Абдурзакова.

5 июня 2003 года. Террористка-самоубийца взорвала в г. Моздоке бомбу рядом с автобусом, в котором ехали лётчики ВВС России. Вместе с ней погибли, по меньшей мере, 16 человек.

5 июля 2003 года. Две женщины-террористки взорвали себя на рок-концерте на Тушинском аэродроме в Москве. Убиты ещё 14 человек, ранены 60 человек.

10 июля 2003 года. В центре Москвы арестована чеченка Зарема Мужахоева, не успевшая взорвать себя. При разминировании бомбы погиб офицер (майор) ФСБ Георгий Трофимов.

27 июля 2003 года. Чеченка взрывает себя, когда её останавливают при входе на базу российской спецслужбы юго-восточнее Грозного. Получил легкое ранение случайный прохожий.

5 декабря 2003 года. На юге Ставропольского края взорван пригородный электропоезд. По меньшей мере, 44 человека погибли, более 150 человек были ранены. Власти говорят, что теракт совершили три женщины и один мужчина.

9 декабря 2003 года. Женщина взорвала так называемый «пояс шахида» перед гостиницей «Националь» в Москве, убив шестерых человек и ранив 14 других.

2004 год 
24 августа 2004 года террористки-самоубийцы взорвали в воздухе два самолёта (Сацита Джебирханова и Аманта Нагаева), в результате чего погибли 90 человек.

31 августа 2004 года террористка-смертница пыталась пройти на станцию метро «Рижская» в Москве, но после того как увидела милиционеров, дежуривших у входа, развернулась, прошла несколько метров и привела в действие взрывное устройство в толпе людей. В результате теракта погибли 10 человек, среди которых сама террористка, а также Николай Кипкеев, который принимал участие в подготовке и осуществлении теракта. Пострадало в общей сложности 33 человека.

1 сентября 2004 года во время захвата заложников в Беслане в числе террористов были две женщины: Роза Нагаева (р. 1976, родная сестра Аманты Нагаевой), уроженка села Киров-Юрт Веденского района, и Мариам Табурова (р. 1977), уроженка селения Майртуп Шалинского района. По заявлению заместителя Генерального прокурора Николая Шепеля от 19 апреля 2005, Табурова и Нагаева являлись «шахидками».

2010 год 
29 марта 2010 года террористки-самоубийцы взорвали два вагона метро, в результате чего погибли 40 и пострадало около 100 человек. Взрыв на станции «Парк культуры» осуществила 17-летняя Джанет Абдурахманова (Абдуллаева), вдова уничтоженного лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, на станции «Лубянка» — 28-летняя уроженка Дагестана Мариам Шарипова. Ответственность за взрывы в метро взял на себя лидер «Кавказского эмирата» Доку Умаров.

9 апреля 2010 года во время проведения спецоперации в ингушском селе Экажево 25-летняя Марина Евлоева, жена одного из блокированных в доме боевиков, смертельно ранила из пистолета милиционера Руслана Цурова, после чего произвела самоподрыв.

12 июля 2010 года в Дагестане МВД и ФСБ провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны 6 женщин-смертниц и двое мужчин, готовивших теракты в центральной части Европейской территории России. Одним из этих мужчин был террорист, доставивший Джанет Абдурахманову и Марьям Шарипову на совершение взрывов в московском метро.

2012 год 
6 марта 2012 года произошёл террористический акт в Карабудахкенте. В 22 часа 10 минут по местному времени некая Аминат Ибрагимова, 1986 г. р., уроженка селения Хебда, подошла к контрольно-заградительному посту полиции, расположенному на окраине села Карабудахкент, и попыталась пройти во внутреннее помещение. Когда она была остановлена полицейскими, то привела в действие взрывное устройство, начинённое поражающими металлическими элементами, прикреплённое к её телу. Сразу же после того, как прогремел взрыв, с противоположной стороны дороги раздались автоматные очереди. Боевики бросились к наполовину разрушенному зданию и, ворвавшись внутрь, стали добивать раненых полицейских.

28 августа 2012 года — террористический акт в Чиркее. Около 16:50 по местному времени в селе Чиркей (Буйнакский район, Дагестан) было взорвано взрывное устройство в доме 74-летнего духовного лидера мусульман Дагестана — шейха Саида Афанди Чиркейского. Смертница Аминат Андреевна Курбанова, 1982 года рождения, вошла в его дом под видом посетительницы и привела в действие прикрепленное к поясу взрывное устройство, начинённое поражающими элементами в виде шариков от подшипников. Мощность взрыва составила один-полтора килограмма в тротиловом эквиваленте. В результате теракта погибли семь человек: сам шейх и шестеро прихожан. Ещё один человек был доставлен в больницу.

2013 год 
25 мая был совершён террористический акт в Дагестане, в Махачкале, у здания МВД, рядом с КПП. По информации российского Национального антитеррористического комитета взорвала себя «черная вдова» — 25-летняя Мадина Алиева, бывшая ранее женой двух погибших боевиков. В результате взрыва пострадали 20 человек, 3 полицейских погибли по данным на 26 мая.

21 октября был совершен взрыв в автобусе в Волгограде, Россия. Взрыв произошёл в 14:05 21 октября 2013 года в автобусе «ЛиАЗ», следовавшем по маршруту № 29 в Красноармейском районе Волгограда недалеко от остановки «Лесобаза». Причиной взрыва стала детонация взрывного устройства, изготовленного из двух тротиловых шашек и двух гранат, начинённых поражающими элементами — шурупами и металлической стружкой, мощность которого составила 500—600 г в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибло 6 мирных граждан, ранено 33 человека (28 из них госпитализированы, 8 — находятся в реанимации). Личность смертницы установлена: ею оказалась 30-летняя дагестанка Наида Асиялова.

См. также 
 Террорист-смертник
 Самоубийство
 Шахид
 Пояс шахида
 Самодельное взрывное устройство
 Исламистский терроризм
 Женщины-террористки Российской империи

Примечания

Литература

Ссылки 
 МВД признало существование отряда «черных вдов» Басаева 10 июля 2003
 Лайнер под Ростовом погубила «черная вдова» 24 августа 2004
 Удар «чёрной вдовы»
 Как распознать шахидку в умнице, красавице и отличнице?
 Гарунова Н. Н. Религиозный фанатизм в молодежной среде и социопсихологический портрет террористки-смертницы на Северном Кавказе
 Дронзина Т. Терроризма женский лик 
 Китаев-Смык Л. А. Психологические особенности чеченских террористок-смертниц

Женщины в войнах
Участники Второй чеченской войны
Терроризм в России